Ouadah ist der Familienname der folgenden Personen:

 Abdelnasser Ouadah (* 1975), algerischer Fußballspieler
 Djilali Ouadah, französischer Schauspieler 
 Nora Ouadah (* 1972), Miss Luxemburg-Teilnehmerin